SAIS, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Statsadvokaten for særlige internationale straffesager – statsadvokatur oprettet af justitsministeren i foråret 2002.

 Student Association at the department of Information Studies – studenterforening for de studerende på Informationsvidenskab på Aarhus Universitet.

 Paul Nitze School of Advanced International Studies – studieretning på Johns Hopkins University i Baltimore , USA.